Breb se poate referi la:

 Brebul, un mamifer din categoria rozătoarelor (Castor fiber), înrudit cu castorul american (Castor canadensis)
 Toponimii, care atestă prezența în vremuri istorice a brebului:
 Breb, Maramureș
 Biserica de lemn din Breb
 Râul Breboaia (sau Râul Breb)
 Brebu Megieșesc, Prahova
 Brebu Megieșesc, Prahova
 Brebu Nou, Caraș-Severin
 Brebu, Caraș-Severin
 Brebu, Dâmbovița

Vezi și 
 Brebu (dezambiguizare)
 Brebeni (dezambiguizare)
 Brebina (dezambiguizare)
 Brebenei, sat în județul Gorj
 Brebenescul, vârf din Munții Maramureșului, în Ucraina

Toponime slave